Водородное шоссе — название различных проектов строительства водородных заправочных станций вдоль автомобильных шоссе.

Распространение водородного транспорта сдерживается отсутствием инфраструктуры водородных заправочных станций. Правительства разных стран и регионов принимают программы строительства водородной инфраструктуры.

К концу 2008 года во всём мире функционировало 200 стационарных водородных автомобильных заправочных станций.

Планируется и ведётся строительство:

США 
 Водородное шоссе (Калифорния) — к 2010 году 200 заправочных станций на главных шоссе штата;
 Hi Way Initiative — водородное шоссе в штате Нью-Йорк (США);
 2H2 — водородное шоссе Иллинойса;
 The Northern H (Канада, США) — к 2010 году планируется соединить заправочными станциями крупные города вдоль главных торговых путей Манитобы (Канада), Дакоты, Миннесоты, Айовы и Висконсина;
 New York Hydrogen Network: H2-NET (США) — 20 заправочных станций между Нью-Йорком и Буффало (штат Нью-Йорк);
 Водородное шоссе Флориды — между городами Орландо и Тампа.

The Northern H — планируется построить 12 водородных заправочных станции на расстоянии около 200 км друг от друга. Все заправочные станции будут демонстрировать различные способы производства водорода — из различных возобновляемых источников, или СО2 нейтральные.

Предложено шесть концепций производства водорода:
 из этанола;
 из воды при помощи энергии ветра;
 из метана. Станции будут получать водород из метана, который в свою очередь будет производиться из биомассы;
 из угля с захватом СО2. Станция будет построена на заводе по газификации угля в Дакоте;
 из аммиака;
 продажа произведенного промышленными методами водорода.

Строительство первой очереди сети завершится к 2012 году.

Крупнейшая в мире сеть водородных заправочных станций построена в Калифорнии. В 2004 г. губернатор штата Арнольд Шварценеггер предложил план «Видение 2010» («Vision 2010»). Планом предусмотрено строительство к 2010 году 150—200 водородных заправочных станций на главных шоссе штата через каждые 20 миль.

В конце 2006 г. в Калифорнии работало 39 водородных заправочных станций.

Канада 

 Водородный коридор (Канада) — проект 2003 года по строительству водородных станций вдоль 900 километров главных дорог между Монреалем и Виндзором.
  — Водородное шоссе Британской Колумбии. Планы 2005—2007 года построить водородную инфраструктуру (7 станций) от Уистлера до Ванкувера, Суррея и Виктории, а затем продолжить водородное шоссе до Сан-Диего в Калифорнии. Строительство планировалось завершит до зимней Олимпиады 2010 года. Было построено 5 станций, фактически используется лишь станция в Уистлер. Проект был закрыт в 2011 году.

Норвегия 
 HyNor (Норвегия) — водородное шоссе между городами Осло и Ставангер (580 км).

Первая заправочная станция построена в августе 2006 года. Закуплено 30 Toyota Prius с двигателями, модифицированными для работы с водородом.

Официальное открытие шоссе состоялось 11 мая 2009 года.

Скандинавские страны 
Швеция, Норвегия и Дания создали совместное партнёрство: Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP). Партнёрство с 2012 до 2015 года планирует вывести на дороги 100 автобусов, 500 автомобилей и 500 специализированных транспортных средств, работающих на водороде. Будет построено 15 заправочных станций, самостоятельно производящих водород, и 30 станций в сельской местности.

Евросоюз 
В сентябре 2006 года энергетические компании Shell Hydrogen B.V., Total France и автомобилестроительные компании BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company, General Motors Europe AG, MAN Nutzfahrzeuge AG и Volkswagen AG приняли план под названием «Следующие Шаги для Развития Водородной Инфраструктуры Дорожного Транспорта в Европе».

План разделён на три фазы:
 Фаза 1 до 2010 года: Технологическое развитие и сокращение стоимости. Испытания водородного транспорта в одном Европейском регионе.
 Фаза 2 с 2010 примерно до 2015 года: Предкоммерческая технологическая готовность, подготовка рынка. Инфраструктура заправочных станций (жидкий водород и газообразный под давлением 700 бар). Публичная доступность водородной инфраструктуры в одном пилотном регионе и для городских автобусов в нескольких городах, или регионах Европы.
 Фаза 3 примерно с 2015 года: Коммерциализация. Организация массового производства в течение 10 лет водородных автомобилей.

План описывает критерии выбора демонстрационных городов и регионов. Первым демонстрационным городом, вероятно, станет Берлин.

В 2007 году построены две первых водородных заправочных станции по проекту Zero Regio в Ломбардии и Франкфурте.

В 2005 году в Дании был принят проект строительства водородной инфраструктуры под названием «Hydrogen Link». Первые семь заправочных станций были построены в 2008 году. В 2009 году заправочные станции будут построены в трёх городах. До 2018 года Дания планирует инвестировать в водородный транспорт €250 млн.

Карты

См. также 
 Водородная заправочная станция
 Водородный транспорт
 Clean Urban Transport for Europe

Примечания

Ссылки 
 Водородное шоссе Калифорнии
 Водородная программа Флориды
 Водородное шоссе Британской Колумбии 
 HyNor 
 Zero Regio
 Hydrogen link Дании 
 Карта гугл с отмеченными водородными АЗС 

Водородная энергетика
Типы дорог